Целина може да се отнася и до:
 це́лина (Apium graveolens) – вид растения от семейство Сенникоцветни
 Це́лина (Apium) – род растения от семейство Сенникоцветни
 целина́ – слабо усвоена, но плодородна земеделска земя
 Це́лина – село в област Стара Загора, община Чирпан
 Целина – село в Русия, Ростовска област, център на Целински район
 Целина – предишно име на село Тинтобе в Казахстан, Южноказахстанска област
 Целина – малка планета (астероид от Главния пояс)
 „Целина“ – серия съветски изкуствени спътници от 1967 г.
 „Целина-2“ – нереализиран съветски проект за ракетен комплекс
 „Целина“ – последната книга от трилогията „Малката земя“ (1978) от Леонид Брежнев
 "Целина" - селско месечно списание за стопанство, поминък и книжнина. Пловдив, след 1893 г.
 Целина Юда (р. 1952) – полска славистка и българистка
 Берсант Целина (р. 1996) – норвежки футболист от Косово

Вижте също 
 „Разораната целина̀“, роман на Михаил Шолохов

Източници